Großsteingrab Gandløse Orne steht für:

 Großsteingrab Gandløse Orne 1
 Großsteingrab Gandløse Orne 2
 Großsteingrab Gandløse Orne 3
 Großsteingrab Gandløse Orne 4